

Astronomia
 2855 Bastian – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bastian – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nello stato della Virginia

Onomastica
 Bastian – variante del nome proprio di persona Sebastiano

Persone
 Adolf Bastian – etnologo tedesco
 Claude Bastian – politico e proprietario fondiario francese
 François-Marie Bastian – politico e avvocato francese
 Henry Charlton Bastian – fisiologo e neurologo inglese